A Associação Campinas Startups (ACS), é uma entidade sem fins lucrativos cuja atividades tiveram início no ano de 2010. A ACS é composta da associação de diversos empreendedores da região de Campinas, no estado de São Paulo, com o intuito de compartilhar resultados e experiências, através da práticas de Co-work, com relação a atividades de empreendedorismo no âmbito das startups da Região Metropolitana de Campinas. 

Pode ser observado a partir de diversos estudos que uma das maiores causas de falhas em startups é uma consequência direta da falta de experiência entre seus integrantes na gerencia interna da empresa levando a falhas de natureza administrativa. Comunidades de startups, como no caso da ACS, tem como objetivo compartilhar métodos e resultados de modo a reduzir as chances da falta de experiência ser um fator decisivo no insucesso das empresas que estão em fase de maturação.

Polo Tecnológico de Campinas
A Cidade de Campinas é conhecida como "O Vale do Silício brasileiro" por ser considerado um dos principais polos tecnológicos do Brasil com unidades de 32 das 500 maiores empresas do mundo, como por exemplo a Samsung, Compaq, HP e IBM .A região representa 7,8% do PIB paulista e 1,7% do PIB nacional. 
Campinas, como polo tecnológico, começou a surgir após a fundação da Unicamp, em 1966, quando muitos investimentos em desenvolvimento tecnológico começaram a ser aplicados em Campinas e engenheiros e estudantes ligados a cursos de tecnologia como física, química, engenharia elétrica, ciências da computação, matemática, engenharia química, etc, da universidade começariam a criar plantas industriais e laboratórios de P&D no entrono dela. 

Um grande marco na alavancagem de Campinas como polo tecnológico brasileiro foi a fundação da Companhia do Pólo de Alta Tecnologia de Campina (CIATEC), em 1983, e com ela a criação do Parque Tecnológico I, localizado na rodovia Dom Pedro, abrigando empresas de base tecnológica com o intuito de promover desenvolvimento na região. Por causa do grande desenvolvimento acarretado por esses investimentos, assim como o grande crescimento econômico, foi fundando o Parque Tecnológico II da CIATEC, localizado entre a Unicamp e a rodovia Campinas-Mogi-Mirim, levando ainda mais investimentos para a região de campinas, consolidando, desta forma, o título de Vale do Silício brasileiro. Os dois grandes Polos de Alta Tecnologia da região de campinas são favorecidas pelas são favorecidas pelas Leis de Apoio e Incentivos Fiscais da Prefeitura de Campinas. Apenas a partir de 2003, com a fundação da INOVA, Campinas passou a ter um importante papel na capacitação de novos empreendedores, como uma forma de incentivo ao contínuo desenvolvimento do polo tecnológico da região acarretado pela criação de novas patentes e a fundação de novas empresas, principalmente empresas locais da região, com grande potencial de crescimento.

Atividades
A ACS atua primariamente em atividades de capacitação na área de empreendedorismo através de cursos de extensão universitária, workshop teórico e prático, seminários, cursos In-Company e Cursos à distancia. As atividades de capacitação promovidas pela ACS englobam conteúdos como:
gestão em metodologias Lean Startup;
Customer Development;
Business Model Canvas;

A Associação também promove cursos importantes para o desenvolvimento do empreendedor como, por exemplo, cursos de liderança e  de leitura corporal. A associação também é responsável por propagar e organizar eventos do cenário empreendedor de Campinas, movimentando, assim, o cenário local.

A ACS fornece também as instalações de um Hub localizado na cidade de Campinas onde ocorrem encontros, reuniões e trocas de ideias relativas a empreendedorismo e Startups, também é o local utilizado para sediar pequenos eventos ligados a ACS.

Resultados Financeiros da Organização 
Dados financeiros de 2012 extraídos do site da ACS: :

 Montante já investido em associados da ACS: +R$ 3.900.000,00;
 Montante já obtido de fomento por associados da ACS: R$4.300.000,00;
 Faturamento conjunto obtido por todas as associadas em 2012: R$3.500.000,00;
 35% Das empresas associadas que receberam algum investimento de capital.

Associados

Players
Listas das organizações parceiras da ACS que possuem importante papel no fomento e desenvolvimento de Startups em Campinas:

INOVA – Agência de Inovação da Unicamp 
A INOVA é a agência de inovação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), criada no dia 23 de julho de 2003 pela RESOLUÇÃO GR Nº 51, através da qual a Universidade cria patentes das propriedades intelectuais das inovações geradas pela própria universidade e alunos da mesma. Além disso, a entidade é responsável por gerenciar os projetos de parceria entre entidades do governo e empresas do setor privado e estabelecer um maior engajamento da sociedade com o meio empreendedor da Universidade de Campinas.

Unicamp Ventures
O Unicamp Ventures é uma  organização que estabelece uma rede de relacionamento entre empreendedores que possuem algum vínculo com a Universiade de Campinas, proporcionando, assim, uma melhor interação entre a empresas que compõe o polo empreendedor de Campinas e a Universidade de Campinas.

IVP – Inova Ventures Participações 
Constituída em janeiro de 2011, a Inova Ventures Participações (IVP) é uma empresa cujo objetivo é a coordenação de investimentos em empresas de bases tecnológicas e de alto potencial de crescimento na cidade de Campinas. Proporciona investimentos iniciais a empresas emergentes em Campinas até atingir o ponto de equilíbrio financeiro da empresa.

Softex 
A Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) é uma organização, fundada em 1996, que financia iniciativas de incentivo ao desenvolvimento da indústria brasileira de Sotware e tecnologia da informação. Possui projetos nas áreas de qualidade, investimentos, internacionalização, inteligência e inovação. A Softex possui a função delegada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) de atuar como gestora do Programa para Promoção da Excelência do Software Brasileiro.

Ciatec 
A Companhia do Pólo de Alta Tecnologia de Campinas é um órgão vinculado à Prefeitura de Campinas, foi  constituída pelo decreto municipal nº 6850, em 1983, tem como papel investir em empresas emergentes do polo de alta tecnologia em Campinas, oferecendo serviço de incubadora para Startups.A Ciatec também é responsável pela gestão dos dois grandes Polos de Alta Tecnologia da região de campinas, atuando também como agente facilitador.

Incamp 
A Incamp é a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp, criada em 2001 e incorporada à INOVA em 2003, localizada dentro da Universidade tem o papel de proteger o crescimento de empresas emergentes do mercado tecnológico de Campinas.

Empreendedorismo
Comunidades virtuais
Startups